Bobonaro (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Bobonaro (stad), een stad in Oost-Timor